Bazzini ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Bazzini (1818–1897), italienischer Komponist und Violinist
 Edgardo Bazzini (1867–1969), italienischer Fußballfunktionär
 Sergio Bazzini (* 1935), italienischer Drehbuchautor und Regieassistent

Siehe auch:
 Bazini